Vincelles kan syfta på:
 Vincelles, Jura
 Vincelles, Marne
 Vincelles, Saône-et-Loire
 Vincelles, Yonne